AC puede referirse a:

Arcade, Término genérico de las máquinas recreativas de videojuegos disponibles en lugares públicos de diversión.
 Assassin's Creed, serie de videojuegos de ficción histórica.
 Asociación civil, un tipo de organizaciones sociales legalmente constituidas.
 Corriente alterna (del inglés Alternating current).
 Animal Crossing, serie de videojuegos de Nintendo.
 Acción Comunista, partido político español de izquierdas ya desaparecido.
 Andecha por Carreño, partido político del concejo asturiano de Carreño.
 A. C. Documentos de Actividad Contemporánea, revista española de arquitectura racionalista publicada entre 1931 y 1937.
 Arquitectes Catalans, revista española de arquitectura del Colegio de Arquitectos de Cataluña.
 Adenil ciclasa, una enzima.
 Acre (Brasil).
 Atlantic City (Nueva Jersey).
 Distrito de Aquisgrán, por su código de matrícula de vehículos.
 Club atlético, en varios idiomas. La sigla figura en las iniciales de varios clubes.
 Air Canadá, por su código IATA.
 Armored Core, serie de videojuegos multiplataforma.
 A. C. Green, exjugador de baloncesto estadounidense.
 AC Cars, constructor británico de automóviles.
 ACDelco, fabricante estadounidense de autopartes.
 Autoridad de Certificación, entidad de confianza, que emite y administra los certificados digitales.
 Axioma de elección dentro de la teoría de conjuntos (Axiom Choice)
 Assassination Classroom, una serie de manga escrita e ilustrada por Yūsei Matsui.

Ac puede referirse a:
 Actinio: elemento químico.
 Acetilo: grupo funcional químico.
 Anticuerpo: glicoproteínas pertenecientes al sistema inmune.

ac puede referirse a:
 Acre (unidad de superficie).
 .ac: dominio superior geográfico de Isla Ascensión.

aC puede referirse a:
 Antes de Cristo: años antes del nacimiento de Jesucristo (forma correcta: a. C.).

Siglas